Harlingen – miasto w Holandii
 Harlingen – gmina z siedzibą w ww. mieście
 Harlingen – miasto w Teksasie
 Harlingen – jednostka osadnicza w New Jersey